EIT peut désigner :
 European Institute of Innovation and Technology (en français, Institut européen d'innovation et de technologie) ;
 Eritrea Institute of Technology (en français, Institut de technologie d'Érythrée);
 Euro-Information Telecom, opérateur virtuel de téléphonie mobile en France - devenu en 2020 Bouygues Telecom Business - Distribution.